Mosfell kan syfta på följande platser:

Island 

 Mosfell (berg i Island, Norðurland vestra), 
 Mosfell (berg i Island, Suðurland), 
 Mosfell (berg i Island, Austurland), 

Robotskapade Islandförgreningar